Онтони () је насељено место у Француској у региону Париски регион, у департману Горња Сена.

По подацима из 2006. године број становника у месту је био 60.552.

Географија

Клима

Демографија

Партнерски градови 
  Sderot
  Колењо
  Reinickendorf
  Eleftheroupoli
  Протвино
  Оломоуц
  Лондонска општина Луишам
  Лексингтон

Референце

Спољашње везе 

 
 Извор података: -{Insee}-
 Мапе и сателитски снимци:
 -{Google maps}-
 -{MSN}--ов атлас света

Департман Горња Сена у Француској
Градови у Француској
Википројект географија/Насеља у Француској